Rogal Marciński (moneta)
 rogal świętomarciński